Karina – variante del nome Karin
 Karina – variante in varie lingue del nome Carina
 Karina – una delle denominazione dei Galibi, popolo del Sudamerica
 Karina – cantante spagnola
 Anna Karina – attrice, sceneggiatrice, regista, compositrice e produttrice cinematografica danese